El término locha puede referirse a:

 Lochas, peces de río de la familia Cobitidae, usados en acuariología.
 Lochas o brótolas, peces marinos de la familia Phycidae.
 Lorchas o Doncella, peces marinos de la familia Ophidiidae.

Además:
 Locha, moneda venezolana de 12½ céntimos.

Nombres vernáculos de peces
Monedas de Venezuela